Maisteig steht für:
 einen Teig aus Maismehl
 Maisteig (Haimhausen), ein Ortsteil der oberbayerischen Gemeinde Haimhausen